Osoby o tym nazwisku:
 Himanshu Thakur – indyjski narciarz alpejski, olimpijczyk
 Sunith Thakur – indyjska judoczka, olimpijka
 Victor Henry Thakur – rzymskokatolicki biskup

Inne:
 (20301) Thakur – planetoida z pasa głównego asteroid
 Kakur Thakur – village development committee w środkowym Nepalu